Populina kan syfta på följande:
 Populina (växter), ett släkte akantusväxter

Geografi

Brasilien 

 Populina (ort), São Paulo, 
 Populina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar